De Coupe de la Ligue 1995/96 was de tweede editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 23 augustus 1995 en eindigde op 6 april 1996 met de finale in het Parc des Princes in de hoofdstad Parijs. FC Metz versloeg Olympique Lyon na strafschoppen in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 1996/97. FC Metz won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Coupe de France 1995/96
Frans voetbalkampioenschap 1995/96

1996
Bekervoetbal 1995/96